Wakarusa puede hacer referencia a:

 Wakarusa, lugar designado en el censo estadounidense en el condado de Shawnee, Kansas;
 Wakarusa, pueblo estadounidense en Indiana;
 Municipio de Wakarusa, en el condado estadounidense de Douglas, Kansas; o
 el río Wakarusa, afluente del Kansas.